Аллазио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аллазио, Мариза (род. 1936) — итальянская актриса.
 Аллазио, Федерико (1914—1987) — итальянский футболист и футбольный тренер.